Bennemann ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Bennemann (1905–1986), deutsche Politikerin (SPD)
 Helmut Bennemann (1915–2007), deutscher Jagdflieger
 Karl-Heinz Bennemann (* 1932), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Otto Bennemann (1903–2003), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Benemann